Килман — фамилия. Известные носители:

 Килман, Сато (род. 1957) — политик Вануату.
 Килман, Кристер (1930—2021) — финско-шведский писатель.
 Килман, Макс (род. 1997) — английский футболист.